Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Werner Eschauer e Alexander Satschko che hanno battuto in finale Santiago González e Alejandro Hernández 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago González /  Alejandro Hernández (finale)
 Bruno Echagaray /  Daniel Langre (primo turno)

 Zbynek Mlynarik /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Hugo Armando /  Lionel Noviski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2005